Karakter kan henvise til flere artikler:

 Karakter (personlighed) – en persons væsen eller personlighed, særligt med henblik på moral, samvittighed og viljestyrke
 Karakter (bedømmelse) – en bedømmelse af arbejdsindsats og evner i et fag

Se også:
 Rolle – en danglish oversættelse af det engelske ord character i betydningen en fiktiv person
 Tegn (computer) – fra betydningen af , brugt i informationsteknologien
 (evt. Tegn – fra del-betydningen af )